Средњак може бити:
 Средњак (Јастребарско), насељено место у саставу града Јастребарског, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Средњак (Пељешац), је ненасељено острво у хрватском делу Јадранског мора.